Отто Треслер (, настоящее имя Отто Майер (Otto Mayer); 13 апреля 1871, Штутгарт — 27 апреля 1965, Вена) — немецко-австрийский актёр.

Биография 
Несколько лет Треслер учился в штутгартской гимназии Дильмана, затем работал в книжном магазине. Сначала играл на любительской сцене, затем в 1892 году стал профессиональным актёром и получил приглашение в придворный театр в Штутгарте и Немецкий театр в Берлине.

В 1896—1961 годах состоял в труппе Бургтеатера, на сцене которого сыграл в 383 ролях, в том числе Франца Моора в «Разбойниках», заглавные роли в «Клавиго», «Пер Гюнте» и «Гамлете», Мефистофеля в «Фаусте» и Фиеско в «Заговоре Фиеско в Генуе».

С 1914 года снимался в кино, где ему доставались роли высокопоставленных персон, и он исполнял как главные, так и второстепенные роли.

Треслер был дружен с эрцгерцогиней Марией Йозефой. Был женат четыре раза. В первом браке родилось трое детей, второй раз он женился на Элеоноре Кайль фон Бюндтен, с которой у него родились сыновья Дитер и Георг. В третий раз Треслер женился на актрисе Хильде Вагенер, в четвёртый — на Хильде Тоскани.

Сын Треслера Георг стал известным режиссёром, его внучка Мелани Треслер — актриса. Отто Треслер похоронен на венском Дёблингском кладбище рядом со своей последней супругой Хильдой.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de
 Austria-Forum

Почётные граждане Вены
Похороненные на Дёблингском кладбище